Kurg ist der Familienname folgender Personen:

 Kalle Kurg (* 1942), estnischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Übersetzer.
 Õnne Kurg (* 1973), estnische Skilangläuferin